«Boiler» () — песня американской рэп-метал группы Limp Bizkit, выпущенная в качестве последнего пятого сингла с альбома Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Журнал Guitar World назвал эту песню «старой школы в стиле рэп-баллады L.L. Cool J».
Сингл выпущен 20 ноября 2001 года на лейбле Interscope Records.

Песня достигла 30-ой позиции в Modern Rock Tracks.

Список композиций 
 Boiler
 Faith
 My Way (DJ Premier remix)
 My Way (P. Diddy remix)
 Boiler (video)

Видеоклип 
Клип к песне Boiler был снят в Португалии Дэйвом Мейерсом и Фредом Дёрстом. Он был запрещён к показу на MTV из-за откровенных сцен и сцены, где у Уэса Борланда отваливается голова.

Чарты

Примечания 

Песни Limp Bizkit
Песни в стиле ню-метал
Песни 2001 года